Arachne kan syfta på: 

Arachne (mytologi) - en figur i grekiska mytologi.
Arachne (webbläsare) - en webbläsare.
407 Arachne - en asteroid.